Смышляев Юрий Михайлович (16 апреля 1937, Уржумский район, Кировская область — 26 декабря 1983, Киргизская ССР) — советский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР (с 1967 года).

Краткая биография 
Юрий Михайлович Смышляев родился в селе Петровском Уржумского района Кировской области в семье учителя. После окончания средней школы Юрий работал в районных газетах. Несколько лет он провёл в Москве, где учился в Литературном институте им. А. М. Горького. С 1959 Смышляев жил и работал во Фрунзе (ныне Бишкек).

Умер 26 декабря 1983 года в Киргизской ССР.

Творчество 
Стихи Смышляев начал писать с детства. Когда он учился в восьмом классе, в одной из районных газет были опубликованы его стихи, за которые он получил премию на литературном конкурсе. После этого стихи Юрия публиковались в «Пионере», в «Юности».

Смышляев также много переводил. Первым переведённым им крупным произведением было «Мокона» — поэма нанайского поэта Андрея Пассара, перевод появился в журнале «Дальний Восток», был издан «Молодой гвардией». Он переводил с казахского, чувашского, осетинского и других языков. Юрий Михайлович переводил произведения многих киргизских писателей. Им переведены стихи и поэмы Болебалаева О., произведения Маликова К., Уметалиева Т., Джунусова К., Абылкасымовой М., Рыскулова Р., Качкынбая Артыкбаева, Джусуева С., и других. Он перевёл с балкарского языка сборник стихотворений поэта-чабана Кудаева М., а также перевёл повесть Молдокматова А. «Лавина».

Юрий Михайлович в соавторстве с Мусой Джангазиевым написал киносценарий, который получил поощрительной премию на республиканском конкурсе. Из оригинальных книг им была написана драматическая поэма «У стен Пишпека», посвящённая теме добровольного вхождения Киргизии в состав СССР.

Библиография 

Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переводы

Примечания

Литература

Ссылки